

Lieux 
 Scone (Écosse) est un village écossais où se trouve l'abbaye de Scone.
 Scone (Australie) est un village australien.

Autre 
 Scone (gâteau) est un gâteau britannique.

Homonymie de localités